Yiyang bezeichnet:

 die Stadt Yiyang (益阳市) in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yiyang
 den Kreis Yiyang (宜阳县) der Stadt Luoyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yiyang (Luoyang)
 den Kreis Yiyang (弋阳县) der Stadt Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yiyang (Shangrao)
 das Straßenviertel Yiyang (宜阳街道) der Stadt Changning in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yiyang (Changning)
 das Straßenviertel Yiyang (弋阳街道) im Kreis Huangchuan der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yiyang (Huangchuan)